La Vieille Église steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Saint-Girod im Département Savoie
 eine Ortschaft in der Gemeinde Saint-Jorioz im Département Haute-Savoie

Siehe auch:
 Vieille Église